Matusalemme – personaggio del libro della Genesi
Matusalemme – albero millenario della specie pinus longaeva sito in California
Matusalemme – pianeta extrasolare nell'ammasso globulare M4